Murnmanks puede hacer referencia a:
una compañía aérea rusa; o a
un asteroide descubierto en 1978 y perteneciente al cinturón de asteroides.